Morró o Lamium amplexicaule, espècies de planta de la família de les lamiàcies
 Morró de canari (Stellaria media), espècies de planta de la família de les cariofil·làcies
 Morró (mirsinàcia), espècies de planta de la família de les mirsinàcies
 Morró negre (Veronica hederifolia), espècies de planta